Siguranță se poate referi la:

 Siguranță fuzibilă - aparat de protecție care întrerupe circuitul electric în care este conectat, când curentul electric depășește un anumit timp o valoare dată, prin topirea unuia sau mai multor elemente fuzibile.

 Siguranța statului - Organ de stat cu atribuția de a apăra statul d.p.d.v. informativ:
 Serviciul Secret de Informații (serviciul secret din România, până la 12 noiembrie 1940)
  Serviciul Special de Informații (serviciul secret din România, în perioada 12 noiembrie 1940 - 15 septembrie 1944)
Siguranță (în sisteme tehnice) - absența consecințelor catastrofale asupra utilizatorului și mediului ambiant

Legături externe 
 SIGURANȚA ROMÂNĂ ÎN BASARABIA INTERBELICĂ